

Patronyme 

 Lisa Kreuzer (1945-), actrice allemande de cinéma et de télévision.
 Oskar Kreuzer (1887-1968), joueur de rugby à XV et de tennis allemand.
 Christoph Kreuzer (1982-), ancien sauteur à ski hollandais.
 Victoria Kreuzer (1989-), sportive suisse de ski-alpinisme et skyrunning.

Philatélie 
 le kreuzer noir de Bavière, premier timbre de la Bavière.

Divers 
 Kreuzer, est le nom d'une unité monétaire ayant circulé dans les États allemands, en Autriche et en Suisse (1271-1871).